Mondiali 1976 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1976:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1976 – 27ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1976 – 24ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1976 – 15ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1976 – 6ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1976 – 73ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1976 – 49ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1976 – 21ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1976 – 27ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1976 – 18ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1976 – 43ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1976 – 22ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato femminile 1976 – 2ª edizione

Kendo 
Campionati mondiali di kendo 1976 – 3ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1976 – 28ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1976 – 20ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1976 – 13ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1976 – 21ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1976 – 66ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1976 – 68ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1976 – 4ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1976 – 24ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1976 – 31ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1976 – 1ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1976 – 5ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1976 – 50ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1976 – 9ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1976 – 2ª edizione